Густаф Вилхельм Кларен (, ,, Вестра-Гёталанд, Швеция — , , Вестра-Гёталанд, Швеция) — шведский борец вольного стиля, бронзовый призёр Олимпийских игр.

Биография 

Выступление на олимпийских играх 1932 года было единственным известным его выступлением на международной арене. Более того, он мог и вовсе не попасть на игры по финансовым причинам, но пожертвования граждан его родного города Бурос позволили это сделать, и он сумел стать бронзовым призёром игр. 

См. таблицу турнира

В последующие годы долгое время был президентом спортивного клуба Borås AK, а также владел табачным магазином в Буросе. 

Умер в 1984 году.

Примечания

Ссылки 

Борцы Швеции
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1932 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1932 года
Борцы лёгкого веса